Arhangel je lahko:

 Arhangel - sopomenka za nadangela, vrsto angela
 kraj
 Archangelos - mesto na otoku Rodos v Grčiji
 Archangelos - vas v okrožju mesta Preveza v Epirski pokrajini v Grčiji
 Arkhangelsk - mesto in okrožje v Rusiji
 Arcangelo - italijansko moško ime
 Arcangelo Corelli - italijanski skladatelj
 Arcangelo Ghisleri - italijanski geograf
 Michele Arcangelo Pezza - italijanski vodja uporniške tolpe zoper francoske okupacijske sile
 Archangel - film režiserja Guya Maddina
 Archangel - melodično death metalska skupina
 roman
 Archangel, roman angleškega pisatelja Roberta Harrisa
 Archangel, roman ameriške pisateljice Sharon Shinn